Scranton désigne les villes suivantes aux États-Unis :

 Scranton (Arkansas)
 Scranton (Pennsylvanie)
 Scranton (Caroline du Sud)
 Scranton (Dakota du Nord)
 Scranton (Iowa)
 Scranton (Kansas)

Homonymie de toponyme